TKJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tok (Alaska) (Stati Uniti)